Fiebera nodosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Filip Maximilian Opiz. Fiebera nodosa ingår i släktet Fiebera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodosa